Gardaz ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Gardaz (1931–2007), Schweizer Radiomoderator und Schriftsteller
 Sophie Gardaz (* 1962), Schweizer Schauspielerin und Regisseurin